Discord (englisch für „Uneinigkeit“ oder „Zwietracht“) steht für:

 Discord, VoIP-Dienst 
 eine Filmfigur, siehe Figuren aus My Little Pony – Freundschaft ist Magie #Discord
 ein Album von Ryūichi Sakamoto
 ein Album von Stewart Walker

Siehe auch
 Discordia, römische Göttin